Nom de dues ciutats i delegacions de Tunísia:

 Ezzouhour, a la governació de Tunis
 Ezzouhour, a la governació de Kasserine